Queen Street est un nom de rue très fréquent dans les pays anglo-saxons (plus particulièrement dans les pays membres du Commonwealth). Queen Street peut faire référence à :

Asie 
 Queen Street (Hong Kong) à Sheung Wan, Hong Kong
 Queen Street (Singapour) à Singapour

Canada 
 Peel Regional Road 107, également connu sous le nom Queen Street, à Brampton en Ontario
 Queen Street (Hamilton), à Hamilton en Ontario
 rue Queen (Ottawa), à Ottawa, en Ontario
 Queen Street West et Queen Street East, à Toronto en Ontario
 Queen (métro de Toronto), une station du métro de Toronto
 rue Queen, dans le faubourg des Récollets à Montréal

Royaume-Uni 
 Queen Street (Cardiff), à Cardiff, au Pays de Galles
 Cardiff Queen Street, une gare ferroviaire
 Queen Street (Glasgow), à Glasgow, en Écosse
 Glasgow Queen Street, une gare ferroviaire
 Queen Street (Édimbourg), à Édimbourg, en Écosse
 Queen Street (Oxford), à Oxford, en Angleterre

Océanie 
Queen Street (Auckland), à Auckland, en Nouvelle-Zélande
Queen Street (Brisbane), à Brisbane, Australie
Queen Street (Melbourne), à Melbourne, Australie